

Baudenkmäler 

 

 

 

 

 

 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Kevelaer

Weblinks 

 Geoportal Niederrhein

Kevelaer
!